Atomsymbol bezeichnet 

 ein Symbol für Atome, Kernphysik und Kernkraft, siehe Atomsymbol 
 das Elementsymbol
 die Wappenfigur in der Heraldik, siehe Atomsymbol (Heraldik)
 das Warnsignal Radioaktivität